El campionat d'escacs de Bielorússia és el torneig d'escacs celebrat per determinar el campió nacional bielorus. La competició es disputà fins al 1991 com a campionat de la RSS de Bielorússia, i a partir de 1993 com a campionat de la Bielorússia independent.

Quadre d'honor masculí

Quadre d'honor femení

Notes i referències

Bibliografia 
  (noms complets d'alguns jugadors)

Enllaços externs 
 Short biography of Sergei Azarov, 2001 and 2002 winner 
 http://www.geocities.com/al2055km/ch_repub.html&date=2009-10-25+02:11:35 RUSBASE, part V, 1919–1937 and 1991–1994 
 http://www.geocities.com/al2055perv/ch_repub.html&date=2009-10-24+10:31:00 RUSBASE, part IV, 1938–1960 
 RUSBASE, part III, 1961–1969 and 1985–1990
 http://www.geocities.com/al2055urs/ch_repub.html&date=2009-10-25+12:13:24 RUSBASE, part II, 1970–1984 
 Complete list of the men's championship
 Complete list of the women's championship

Bielorusia
Escacs a Bielorússia

Bielorússia
Bielorusia
Bielorusia
Bielorusia